Giovanni Bertinetti (1872-1950), écrivain italien ;
 Marcello Bertinetti (1885-1967), escrimeur italien ;
 Franco Bertinetti (1923-1995), escrimeur italien, fils du précédent.